La Princesa María Isabel de Sajonia-Meiningen (23 de septiembre de 1853 - 22 de febrero de 1923) fue la única hija del Duque Jorge II de Sajonia-Meiningen por su primera esposa, la Princesa Carlota de Prusia. Fue notoria como música y compositora. Una de sus obras más famosas es Romance en Fa mayor para clarinete y piano.

Primeros años 
La Princesa María Isabel nació el 23 de septiembre de 1854 en Potsdam. Era el tercero de los hijos y única hija del Príncipe Heredero Jorge de Sajonia-Meiningen con su primera esposa Carlota de Prusia, y tenía un único hermano que alcanzó la vida adulta, el Príncipe Heredero Bernardo. El matrimonio de sus padres era particularmente feliz, en tanto que se daba la rara instancia de ser una unión por amor en lugar de un matrimonio de estado. En 1855, la tragedia sacudió a la familia con la muerte de su hermano menor todavía infante; Carlota murió tres meses después en el nacimiento de su último hijo, que tampoco sobrevivió. Jorge estuvo inconsolable, aunque contrajo matrimonio varios años más tarde con la Princesa Feodora de Hohenlohe-Langenburg con el propósito de proporcionar una madre para sus hijos. El padre de María Isabel sucedió como Duque Jorge II de Sajonia-Meiningen en 1866. Su segundo matrimonio no fue feliz; produjo tres hermanos menores (Ernesto, Federico y Víctor) para María Isabel antes de la muerte de Feodora en 1872.

El padre de María participó en la Guerra franco-prusiana, donde luchó en casi cada batalla. Después de la guerra, Jorge II se dedicó a la interpretación teatral, y su corte se hizo famosa por su brillantez y cultura. Un año después de la muerte de Feodora, Jorge II contrajo matrimonio por tercera y última vez con Ellen Franz, una actriz teatral. Un matrimonio feliz, conjuntamente fundaron el Ensamble de Meiningen, que se convirtió en centro del arte dramático en Alemania.

Música 
Como su padre era un gran patrón de las artes escénicas y fundador de un teatro nacional, María Isabel fue criada en este ambiente, y como consecuencia se convirtió en artista y en una gran amante de la música como sus padres. Recibió una minuciosa educación bajo la tutela de Theodor Kirchner, un pianista de talento. Su padre era un gran mecenas del compositor y pianista alemán Johannes Brahms, quien trabajó como profesor de música en Meiningen para varios discípulos, incluyendo María Isabel, a quien dio lecciones de piano. Además de Brahms, María Isabel estuvo en estrecho contacto con otros famosos músicos, como Richard Strauss, Franz Mannstädt y Hans von Bülow.

María Isabel también fue una estudiante del Conservatorio; ella y el príncipe Alejandro de Hesse, otro pupilo real de Brahms, celebraron el cumpleaños del músico Joachim Rafft en Fráncfort en 1886, interpretando la Sonata de Brahms (Op. 78) para piano y violín en una presentación especial durante el evento. En 1878, para la boda de su hermano mayor Bernardo con la princesa Carlota de Prusia, la hija mayor del príncipe de la Corona alemán Federico, María Isabel compuso una pieza de música especialmente para la ocasión con el título de Danza de la antorcha.

Para 1913, María Isabel era autora del Einzugsmarsch para orquesta, Fackeltanz para piano así como varias otras composiciones para piano. También escribió una bella Canción de Cuna para violín y piano y, en 1892, produjo un Romance en Fa mayor para clarinete y piano que recibió la influencia de las enseñanzas de Brahms. En su residencia en Berchtesgaden, María Isabel recibía  un círculo regular de artistas y alentó a cantantes con talento financiando su educación.

María Isabel murió el 22 de febrero de 1923 en Obersendling. Nunca contrajo matrimonio, y está enterrada en el parque del cementerio de Meiningen.

Títulos y estilos 
 23 de septiembre de 1853 - 20 de septiembre de 1866: Su Alteza Serenísima Princesa María Isabel de Sajonia-Meiningen
 20 de septiembre de 1866 - 22 de febrero de 1923: Su Alteza Princesa María Isabel de Sajonia-Meiningen

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Sajonia-Meiningen
Compositores de Alemania del siglo XIX
Compositores de Alemania del siglo XX
Compositoras de Alemania
Nacidos en Potsdam
Fallecidos en Múnich